Bryski est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Bryski, village de la voïvodie de Łódź
 Bryski, village de la voïvodie de Mazovie